Блано () - муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Сона і Луара
 Блано () - муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Кот-д’Ор

Див. також
 Блан (значення)